Otočac kan syfta på:

 Otočac – en ort i Kroatien.
 Otočac (holme) – en holme i Kroatien.
 Otočac – en äldre (historisk) benämning för holmen Barbarinac i Kroatien, se Otočić Barbarinac